Летње параолимпијске игре 2012. биле су 14. по реду Летње параолимпијске игре које су се одржале од 29. августа до 9. септембра 2012. године у Лондону.

Избор домаћина

Биланс медаља

Извори

Спољашње везе 

 LONDON 2012 PARALYMPIC GAMES
 Званични веб-сајт

 
Спорт у 2012.